Sezona 2008/09 Slovenske hokejske lige je bila 18. sezona slovenskega državnega prvenstva v hokeju na ledu.

Sistem tekmovanja

Moštva 
  HK Acroni Jesenice (branilec naslova)
  HK Alfa
  HK Jesenice Mladi
  HDK Maribor mladi
  HK MK Bled
  HK Slavija
  HDK Stavbar Maribor
  HDD Tilia Olimpija
  HD HS Olimpija
  HK Triglav Kranj
  KHL Medveščak
  KHL Mladost

Redni del

Končna lestvica

Končnica

Zasevki pred končnico 
  HK Acroni Jesenice*
  HDD Tilia Olimpija*
  KHL Medveščak
  HDK Stavbar Maribor
  HK Triglav Kranj
  HD HS Olimpija
  HK Jesenice Mladi
  HK MK Bled
  KHL Mladost
  HK Slavija

*HK Acroni Jesenice in HDD Tilia Olimpija sta bila avtomatično uvrščena v polfinale.

Drevo končnice

Statistika

Vodilni drsalci

Vodilni vratarji 

Slovenska hokejska liga
2008 v športu
2009 v športu
2008 v Sloveniji
2009 v Sloveniji